Мста́ — посёлок в Мстинском сельском поселении Удомельского района Тверской области, расположенный в месте впадения в реку Мсту Порфенки. Имеется железнодорожная станция IV класса на линии Бологое — Сонково.

Примечания 

Населённые пункты Удомельского городского округа